Сорум:

 Сорум, Мэтт (полное имя Мэттью Уильям Сорум; род. 1960) — американский барабанщик и перкуссионист.

 Сорум — река в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.
 Сорум — посёлок в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Сорум — муниципальное образование (сельское поселение) в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.